Résultats détaillés de l'édition 1980 du tournoi de tennis professionnel de Wimbledon qui est disputée du 23 juin au .

Faits marquants 
Le Suédois Björn Borg remporte un cinquième titre consécutif au terme d'une superbe rencontre face à John McEnroe, en cinq sets. Avant de rendre les armes, l'Américain sauve sept balles de match au quatrième set, dans un tie-break d'anthologie conclu 18-16 au bout de vingt minutes.

Dans le tableau féminin, l'Australienne Evonne Goolagong Cawley gagne son septième et dernier titre en grand chelem en éliminant à la surprise générale la grande favorite Chris Evert en finale. Goolagong n'avait plus remporté de grand titre depuis sa victoire à l'Open d'Australie en 1977, date à laquelle elle s'était retirée du circuit pour avoir un enfant. Une consécration émouvante pour cette championne attachante qui aura gâché pas mal d'occasions au cours de sa carrière (onze finales perdues en grand chelem, entre 1971 et 1976). La double tenante du titre Martina Navrátilová, échoue face à Evert en demi-finale, non sans avoir mené 6/4, 4/2 et perdu 10 des 12 derniers jeux du match.

Palmarès

Simple messieurs

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série 
Trente-deux joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Double dames

Têtes de série 
Seize équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Double mixte

Têtes de série 
15 équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon
 Saison 1980 de l'ATP
 Saison 1980 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

Navigation 

1980
Wimbledon
Wimbledon
Tennis en Angleterre en 1980
Tennis en juin 1980
Tennis en juillet 1980